Aleksandr Sibirjakov (ontdekkingsreiziger), een Russische goudindustrieel en ontdekkingsreiziger (1849-1933).
Aleksandr Sibirjakov (schip, 1909), een ijsbreker die gedurende de jaren dertig van de twintigste eeuw actief was in de Noordelijke IJszee.